Медь:

 Медь — химический элемент, металл.
 Медь (геральдика) — символ меди в геральдике.
 Медь (станция) — железнодорожная станция в Свердловской области России.
 Медь — сокращённое название «медного генерала», фигуры во многих вариантах сёги.

См. также 
 Колыванская медь
 Самородная медь